Lorinser är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Franz Lorinser (1821–1893), tysk romersk-katolsk teolog 
 Friedrich Wilhelm Lorinser (1817–1895), österrikisk medicinare
 Gisela Lorinser (1856–1899), österrikisk författare
 Gustav Lorinser (1811–1863), österrikisk botaniker
 Karl Ignatius Lorinser (1796–1853), österrikisk medicinare

Tyska efternamn